Змагання з фехтування на шпагах в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 22-23 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за 5-16 місця

Поєдинки за 5–8 місця

Поєдинки за 9–16 місця

Поєдинки за 13–16 місця

Фінальна позиція команд 

Чемпіонат світу з фехтування 2014